Чемпионат Исландии по футболу 1918 года стал седьмым розыгрышем чемпионата страны. Чемпионом стал Фрам.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1918 году
1918 год в Исландии